|-
| 178201 - ||  || 21 octombrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178202 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178203 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178204 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178205 - ||  || 9 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178206 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178207 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178208 - ||  || 12 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178209 - ||  || 10 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178210 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178211 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178212 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178213 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178214 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178215 - ||  || 12 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178216 - ||  || 14 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 178217 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178218 - ||  || 11 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178219 - ||  || 13 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178220 - ||  || 14 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178221 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178222 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178223 - ||  || 15 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178224 - ||  || 8 noiembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 178225 - ||  || 8 noiembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 178226 Rebeccalouise ||  || 9 noiembrie 2006 || Apache Point || , , 
|-
| 178227 - ||  || 16 noiembrie 2006 ||  || 
|-
| 178228 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178229 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178230 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Socorro || LINEAR
|-
| 178231 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178232 - ||  || 16 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178233 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178234 - ||  || 18 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178235 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178236 - ||  || 19 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178237 - ||  || 17 noiembrie 2006 || Mount Lemmon || 
|-
| 178238 - ||  || 22 noiembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178239 - ||  || 23 noiembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178240 - ||  || 6 decembrie 2006 || Palomar || NEAT
|-
| 178241 - ||  || 9 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178242 - || 2006 YX || 16 decembrie 2006 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178243 Schaerding ||  || 22 decembrie 2006 || Gaisberg || 
|-
| 178244 - ||  || 21 decembrie 2006 || Catalina || CSS
|-
| 178245 - || 2007 BT || 16 ianuarie 2007 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 178246 - ||  || 24 ianuarie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 178247 - ||  || 21 februarie 2007 ||  || 
|-
| 178248 - ||  || 9 septembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178249 - ||  || 13 septembrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 178250 - ||  || 10 octombrie 2007 || Catalina || CSS
|-
| 178251 - ||  || 12 octombrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 178252 - ||  || 13 octombrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 178253 - ||  || 30 octombrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178254 - ||  || 4 noiembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 178255 - ||  || 3 noiembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 178256 Juanmi ||  || 3 noiembrie 2007 ||  || 
|-
| 178257 - ||  || 3 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178258 - ||  || 4 noiembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 178259 - ||  || 7 noiembrie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 178260 - ||  || 14 noiembrie 2007 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178261 - ||  || 14 noiembrie 2007 ||  || 
|-
| 178262 - ||  || 18 noiembrie 2007 || Socorro || LINEAR
|-
| 178263 Wienphilo ||  || 29 noiembrie 2007 ||  || 
|-
| 178264 - ||  || 16 decembrie 2007 ||  || 
|-
| 178265 - ||  || 31 decembrie 2007 || Mount Lemmon || 
|-
| 178266 - ||  || 30 decembrie 2007 || Mount Lemmon || Mount Lemmon Survey
|-
| 178267 - ||  || 31 decembrie 2007 ||  || 
|-
| 178268 ||  || 13 ianuarie 2008 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178269 - || 4178 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178270 - || 6822 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178271 - || 9084 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178272 - || 1312 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178273 - || 1400 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178274 - || 2031 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178275 - || 4080 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178276 - || 5120 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178277 - || 5213 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178278 - || 2136 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178279 - || 2194 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178280 - || 2357 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178281 - || 2635 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178282 - || 3089 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178283 - || 4261 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 178284 - ||  || 29 noiembrie 1978 || Palomar || S. J. Bus, 
|-
| 178285 - ||  || 1 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 178286 - ||  || 2 martie 1981 || Siding Spring || S. J. Bus
|-
| 178287 - ||  || 24 octombrie 1981 || Palomar || S. J. Bus
|-
| 178288 - ||  || 30 august 1983 || Palomar || 
|-
| 178289 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178290 - ||  || 7 octombrie 1989 || La Silla || E. W. Elst
|-
| 178291 - ||  || 29 octombrie 1989 ||  || S. J. Bus
|-
| 178292 - ||  || 17 august 1990 || Palomar || 
|-
| 178293 - || 1990 SN || 17 septembrie 1990 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178294 Wertheimer ||  || 11 octombrie 1990 ||  || F. Börngen, L. D. Schmadel
|-
| 178295 - ||  || 29 februarie 1992 || La Silla || 
|-
| 178296 - ||  || 26 septembrie 1992 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 178297 - ||  || 19 martie 1993 || La Silla || 
|-
| 178298 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 178299 - ||  || 17 martie 1993 || La Silla || UESAC
|-
| 178300 - || 1993 ON || 24 iulie 1993 ||  || 
|-